Antonio Comelli, politico
 Elena Comelli, giornalista
 Federico de Comelli von Stuckenfeld, ingegnere e speleologo
 Francesco Comelli, orologiaio e costruttore di macchine
 Nancy Comelli, showgirl
 Ombretta Comelli, vero nome di Ombretta Colli, cantante, attrice e politica
 Pablo Comelli, attore argentino
 Paulo Comelli, allenatore brasiliano